
Molekulska formula -{C23H46N6O13}- se može odnositi na:
 Neomicin
 Framicetin